

Телеканали 

  1+1 - український загальнонаціональний телеканал.
  1+1 Україна - український загальнонаціональний телеканал.
  1+1 International - міжнародна версія каналу «1+1».
  1+1 International (Канада) -  колишній канадський україномовний платний телевізійний канал.

Фільми 

  1+1 () - французький комедійно-драматичний фільм 2011 року.
  1+1=Весілля () - французька комедія 2017 року.
  1+1: Нова історія - американський комедійно-драматичний фільм 2017 року. Римейк французького фільму 1+1.
  1+1 удома - українська новорічна музична комедія.
  1+1 удома: 8 березня - українська комедія. Продовження фільму-мюзиклу «1+1 удома».

Підприємства 

 1+1 Media — один з найбільших медіахолдингів України.

Музичні альбоми 
 1+1 — дуетний студійний альбом Гербі Хенкока та Вейна Шортера